BMAA ist die Abkürzung von:
 β-Methylamino-L-alanin, eine nichtproteinogene Aminosäure
 Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, das österreichische Außenministerium

Abkürzung